Marija Jovanović (handball) (1985-), joueuse de handball monténégrine ;
Marija Jovanović (volley-ball) (1989-), joueuse de volley-ball monténégrine.